

Лонгв'ю — місто, штат Техас
 Лонгв'ю — місто, штат Вашингтон
 Лонгв'ю — селище, штат Іллінойс